Romero (romarin en espagnol) est un nom d'origine hispanique. Il s'agit du dix-huitième patronyme le plus répandu en Espagne.

Patronyme

 Aldemaro Romero (1928-2007), pianiste et compositeur vénézuélien ;
 
 Antonio Romero (1763-1802), matador espagnol ;
 Antonio Romero y Andía (1815-1886), clarinettiste, éditeur et marchand de musique espagnol ;
 Arianna Romero (née en 1992), footballeuse mexicaine ;
 Armando Romero (1960-2020), footballeur mexicain ;
 Berto Romero (né en 1974), humoriste espagnol ;
 Brenda Romero (née en 1966), créatrice américaine de jeu vidéo ;
 Cesar Romero (1907-1994), acteur américain ;
 Curro Romero (né en 1933), matador espagnol ;
 Eddie Romero (1924-2013), producteur, réalisateur et scénariste philippin ;
 Eduardo Romero (1954-2022), golfeur argentin ;
 Enrique Romero (né en 1971), footballeur espagnol ;
 Enrique Badía Romero alias Romero (né en 1930), dessinateur espagnol de bandes dessinées ;
 Francisco Romero (?), administrateur portugais ;
 Francisco Romero (1700-1763), matador espagnol ;
  (1891-1962), philosophe argentin ;
 Francisco Romero Marín (1915–1998), homme politique et militaire espagnol ;
 Francisco Romero Robledo (1838-1906), homme politique espagnol ;
 Frank Romero (né en 1987), footballeur japonais ;
 Génesis Romero (née en 1995), athlète vénézuélienne ;
 George Andrew Romero (1940-2017), réalisateur, scénariste, acteur et auteur américain ;
 Geovanny Vicente Romero (1986-), stratège politique, avocat, et professeur d'université dominicain ;
 Héctor Romero (né en 1980), joueur de basket-ball vénézuélien ;
 Henri Romero (1935-2017), joueur français de rugby à XV ;
 Igor Romero (né en 1981), coureur cycliste espagnol ;
 Iker Romero (né en 1980), joueur espagnol de handball ;
 Juan Carlos Romero (né en 1976), joueur de baseball portoricain ;
 Jean-Luc Romero (né en 1959), homme politique et écrivain français ;
 Jean-Jacques Romero (1945-2019), syndicaliste français ;
 Jeffry Romero (1989-), coureur cycliste colombien ;
 John Romero (né en 1967), créateur américain de jeu vidéo ;
 Jordan Romero (né en 1996), alpiniste américain ;
 Jorge Romero (19?-), karatéka espagnol ;
 José Romero (1745-1826), matador espagnol ;
 José Antonio Romero (né en 1959), entraîneur espagnol de football ;
 Juan Romero (entre 1720 et 1729-1825), matador espagnol ;
 Julio César Romero (né en 1960), footballeur paraguayen ;
 Julio Romero de Torres (1874-1930), peintre espagnol ;
 Luis Alberto Romero (né en 1992), footballeur espagnol ;
 Luis Pérez Romero (1980-), cycliste espagnol ;
 Manuel Romero (1891-1954), réalisateur et compositeur argentin ;
 María Guadalupe González Romero (1989-), athlète mexicaine ;
 Matheo Romero (v. 1575-1647), compositeur espagnol d'origine belge ;
 
 Michelle Romero (née en 1997), footballeuse vénézuélienne ;
 Nacho Romero (né en 1973), joueur espagnol de basket-ball 
 Natalia Romero Jaramillo (1980-), athlète chilienne, spécialiste du marathon ;
 Nestor Romero (19?-), auteur de plusieurs livres, sur l'éducation et sur les immigrés révolutionnaires espagnols ;
 Oscar Romero (1917-1980), archevêque de San Salvador, au Salvador ;
 Otto Romero (1955-), homme politique salvadorien ;
 Pedro Romero (1754-1839), matador espagnol ;
 Pepe Romero (né en 1944), guitariste d'origine espagnole ;
 Rafael Romero (1938-2021), athlète vénézuélien, spécialiste des épreuves de sprint ;
 Ramon Romero (1904-1981), écrivain, journaliste et scénariste américain ;
 Ricardo Fuentes Romero (né en 1980), luchador mexicain plus connu sous les noms de Ricky Marvin et Negro Casas ;
 Rodrigo Romero  (né en 1982), footballeur paraguayen ;
 Silvio Romero (né en 1988), footballeur argentin ;
 Sílvio Romero (1851-1914 ; noter l'accent sur le i), critique littéraire brésilien ;
 Vicenta Lorca Romero (1870-1959), enseignante espagnole, mère de Federico García Lorca;
 Wlademiro Romero (mort en 1999), entraîneur angolais de basket-ball ;
 Yasser Romero (né en 1979), joueur cubain de volley-ball ;
 Yotuel Romero (né en 1976), rappeur, musicien et acteur cubain.

Autres 
 Romero Games, studio irlandais de développement de jeux vidéo de jeux vidéos fondé par Brenda et John Romero.

Références

Liens externes 
 
Patronyme hispanique